László Barsi ist der Name folgender Personen:

* László Barsi (Leichtathlet) (1904–1975), ungarischer Leichtathlet 
 László Barsi (Gewichtheber) (* 1962), ungarischer Gewichtheber